Искандарово — деревня в Альменевском районе Курганской области России. Входит в состав Бороздинского сельсовета.

География 
Деревня находится на юго-западе Курганской области, в пределах южной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на западном берегу озёр Ишак (Алукуль) и Туйбалы (Товалды), на расстоянии 37 километров (55 км по автодороге) к западу от села Альменево, административного центра района и в 158 километрах (183 км по автодороге) к юго-западу от города Кургана. Абсолютная высота — 176 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с недостаточным увлажнением, холодной и малоснежной зимой и тёплым сухим летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −17,7°С, температура самого тёплого (июля) — +25,2°С. Среднегодовое количество осадков — 370—380 мм. Снежный покров держится в течение 150—160 дней в году.
Часовой пояс

История 
Деревня Искандарова (Ишак) основана в конце XVIII века людьми из башкирского родоплеменного объединения катай. Входила в состав Катайской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии.

В начале лета 1918 года была установлена белогвардейская власть (26 мая белочехи захватили г. Челябинск, 4 июня — станцию Шумиха). 

15 июля 1919 года на Восточном фронте 1-й Симбирский рабочий полк у д. Парамоново вёл ожесточенный бой с белоказаками. Бой длился 20 часов и закончился разгромом белых. В бою погиб командир полка Космовский и его помощник Фокин.

В 1919 году образован Ильясовский сельсовет, в состав которого вошла деревня.

3 октября 1926 года Ильясовский сельсовет переименован в Искандаровский сельсовет.

14 июня 1954 года Искандаровский сельсовет упразднён, вошёл в Бороздинский сельсовет.

В годы Советской власти жители работали в Борозинском мясо-молочном совхозе.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,6 %, женщины — соответственно 52,4 %.

 Национальный состав
По данным переписи 1926 года в деревне проживало 186 чел., в т.ч. башкир — 173 чел., татар — 13 чел. 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения башкиры составляли 92 %.

Общественно-деловая зона 
 Искандаровский сельский клуб
 МОУ «Искандаровская начальная общеобразовательная школа» 
 Искандаровский фельдшерско-акушерский пункт
 Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кирпичная стела на фундаменте, к которой ведут ступени, огорожена якорными цепями, создана в 1966 году.

Улицы 
Уличная сеть населённого пункта состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Альменевского района